Улица Бе́ринга — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о мореплавателе Витусе Беринге (1681—1741).

Казахстан 
 Улица Беринга — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Беринга — улица в Анадыре.
 Улица Беринга — улица в Артёме.
 Улица Беринга — улица в Астрахани.
 Улица Беринга — улица в Елизове.
 Улица Беринга — улица в Краснодаре.
 Улица Беринга — улица в Мурманске.
 Улица Беринга — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Беринга — улица в городе Пензе.
 Улица Беринга — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Улица Беринга — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Беринга — улица в городе Томске.
 Улица Беринга — улица в Якутске.

Украина 
 В Горловке:
 Улица Витуса Беринга.
 Улица Беринга.
 Улица Беринга — улица в Днепре.
 Улица Беринга — улица в Донецке.
 Улица Беринга — улица в городе Кривой Рог.

См. также 
 Берингов проезд
 Новый Берингов проезд
 Остров Беринга